La sélection consiste à retenir un certain nombre d'« objets » parmi un ensemble d’autres de natures identiques ou différentes. Elle s’opère d’après un ensemble des critères objectifs ou subjectifs. Souvent, plusieurs sélections sont possibles, ce qui conduit à opérer des choix. Elle peut être le fruit d'une réflexion personnelle ou collective.

La sélection s’applique à un très grand nombre d’activités humaines, par exemple dans le domaine :

 Artistique (choix d’œuvres pour présentation à un jury …)
 Professionnel, sportif … (Sélection d’individus ayant les compétences et les performances nécessaires pour une mission donnée …)
 Technique (choix de dispositifs répondant le mieux à un cahier des charges précis …)
 Agriculture (choix d’espèces ou de races répondants le mieux à certaines attentes …)
 en élevage voir élevage sélectif des animaux
 pour les plantes voir culture sélective des plantes 
 Biologie voir :
 sélection naturelle
 Sélection (biologie)
 informatique Sélection (informatique)

 Sélection du Reader's Digest est aussi le nom d'un journal équivalent français et canadien du Reader's Digest.